Bronson Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bronson Hill (New Hampshire)
 Bronson Hill (New York)
 Bronson Hill (Ohio)